Rachels ist der Familienname folgender Personen:

 James Rachels (1941–2003), US-amerikanischer Philosoph
 Stuart Rachels (* 1969), US-amerikanischer Philosoph und Schachspieler